

Toponyme

Habberley, village du Shropshire, en Angleterre.
 Habberley, hameau du Worcestershire

Homonymie de toponyme